Joseph Guinard peut désigner :

 Joseph Guinard (1770-1839), homme politique français ;
 Joseph Guinard (1799-1874), homme politique français, fils du précédent.